El Vergel kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Vergel, Villanueva, ort, 
 El Vergel, Gómez Palacio, ort, 
 El Vergel, Sinaloa, Navolato, 
 El Vergel, San Mateo Peñasco, ort, 
 El Vergel, Santa María Chilchotla, ort, 
 El Vergel, Tonalá, ort, 
 El Vergel, San Juan Bautista Guelache, ort, 
 El Vergel, Morelos, Ayala, 
 El Vergel, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, ort, 
 El Vergel, Pijijiapan, ort, 
 El Vergel, Chiapa de Corzo, ort, 
 El Vergel, Mazapil, ort, 
 El Vergel, Tlaxiaco, ort, 
 El Vergel, Teopisca, ort, 
 El Vergel, Jalisco, Encarnación de Díaz, 
 El Vergel, Taxco de Alarcón, ort, 
 El Vergel, Simojovel, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar